Feralia (feest), een oud Romeins feest
Feralia (geslacht), een geslacht van vlinders